agrafa (architektura)
 agrafa (chrześcijaństwo)
 agrafa (jubilerstwo)
 Agrafa – gmina w Grecji, w jednostce regionalnej Eurytania